Scott Patterson (acteur) (1958), Amerikaans acteur
 Scott Patterson (honkbalspeler) (1979), Amerikaans honkbalspeler
 Scott Patterson (curler) (1969-2004), Canadees curler
 Scott Patterson (regisseur) (1962), Australisch regisseur
 Scott Patterson (schrijver), Amerikaans financieel journalist en schrijver
 Scott Patterson (skiër) (1992), Amerikaans skiër
 Scott Patterson (gymnast), Brits gymnast